Der Challenger of Dallas 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 9. Februar 2012 in Dallas, Vereinigte Staaten stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 115 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 101 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 108 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 100 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Dallas